Wyspa Biała – wyspa w archipelagu Svalbard
 Wyspa Biała – wyspa na Morzu Karskim
 Wyspa Biała (maor. Whakaari) – wulkaniczna wyspa u północno-wschodnich wybrzeży nowozelandzkiej Wyspy Północnej

Zobacz też 
 White Island